Удав Кука () — неядовитая змея семейства ложноногих.

Описание 
В длину удав Кука достигает до 1,5 м. Окраска главным образом бурая или серая.

Ареал 
Эндемик острова Сент-Винсент, одного из Наветренных островов, входящих в архипелаг Малые Антильские острова, расположенный в Карибском море.

Этимология 
Видовое название дано в честь английского художника и естествоиспытателя Эдварда Уильяма Кука.

Примечания

Литература 
 Henderson R. W. 1997. A Taxonomic Review of the Corallus hortulanus Complex of Neotropical Tree Boas. Carib. J. Sci. 33 (3—4): 198—221.

Ложноногие
Пресмыкающиеся Центральной Америки
Животные, описанные в 1842 году
Эндемики Сент-Винсента